Der Davis Cup 1982 war die 71. Ausgabe des von der ITF veranstalteten Wettbewerbes für Herrennationalmannschaften im Tennis. Das zwischen dem 26. bis 28. Dezember ausgetragene Finale in Grenoble gewann das US-amerikanische Team gegen Gastgeber Frankreich mit 4:1. Die USA verteidigten damit ihren Titel aus dem Vorjahr. Für Frankreich war es nach 49 Jahren das erste Finale seit 1933.

Teilnehmer

Weltgruppe 
In der Weltgruppe spielten 16 Mannschaften, welche sich aus den 8 besten Teams des Vorjahres und den Gewinnern der letztjährigen Relegation zusammensetzten.

Das Turnier

Weltgruppe

Finale

Relegation 
Die Relegationsspiele zur Weltgruppe wurden vom 1. bis 3. Oktober ausgetragen. Die Sieger spielten in der Saison 1983 wieder in der Weltgruppe, die Verlierer stiegen in die Kontinentalzonen ab.

Siehe auch 
 Fed Cup
 Davis Cup

Weblinks 
 Offizielle Seite des Davis Cups

Einzelnachweise 

1982
Tennisturnier 1982